Сидоренко Виктор Дмитриевич
 Сидоренко Виктор Дмитриевич (род. 1953) — украинский художник.
 Сидоренко Виктор Дмитриевич (род. 1957) — украинский учёный.